Demovič ist der Familienname folgender Personen:

 Tatjana Demovič, Eisläuferin
 Stanislav Demovič (* 1975), slowakischer Handballspieler.